Pierced from Within é um álbum lançado em 1995 pela banda de death metal técnico Suffocation.As faixas "Synthetically Revived" (do EP Human Waste) e "Breeding the Spawn" (do álbum anterior) foram regravadas neste disco.

Este álbum e Effigy of the Forgotten foram relançados pela Roadrunner Records como parte da série Two from the Vault.

Lista de faixas
Todas as faixas escritas por Suffocation exceto onde anotado.

Créditos

Suffocation
 Frank Mullen - vocal
 Terrance Hobbs - guitarra
 Doug Bohn - bateria
 Doug Cerrito - guitarra
 Chris Richards - baixo

Produção
 Lee Harrison (Monstrosity) co-escreveu a letra de "Torn into Enthrallment"
 Produzido por Scott Burns & Suffocation
 Engenharia e mixagem a cargo de Scott Burns
 Engenheiro assistente: Dave Welner
 Gravado e mixado no Morrisound Recording, Tampa, FL, EUA
 Masterizado por Mike Fuller no Fullersound, Miami, FL, EUA
 Cover Art: Hiro Takahashi

Referências

Álbuns de Suffocation
Álbuns de death metal
Álbuns de 1995